Полтва может означать:

 Полтва — река, приток Западного Буга.
 Полтва — село в Бусском районе Львовской области Украины.